Szántó Éva (1921/23–1965) nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, Hidas Antal és Szántó (Ludmann) Judit lánya
Szántó Éva (1928– ) Szánthó, erdélyi magyar gyógyszerész, gyógyszerészeti szakíró
Szántó Éva (1968– ) kétszeres magyar bajnok evezős női nyolcasban és egyszeres négypárevezősben, a Nemzeti Sport Szövetség főtitkára, a Magyar Evezős Szövetség alelnöke